Anomius är ett släkte av skalbaggar. Anomius ingår i familjen Aphodiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Anomius